Ненад Маркович (, ):
 Маркович, Ненад (род. 1968) — боснийский баскетболист и тренер.
 Маркович, Ненад (род. 1983) — сербский трубач.